Michael O’Reilly (aktor)
 Michael O’Reilly (biskup)
 Michael O’Reilly (bokser)